Калов:
 Калов, Абрахам (1612—1686) — лютеранский богослов.
 Калов, Эрих Вильгельм Франц Герман (известен как Эрнст Дернбург; 1887—1960) — немецкий актёр.